Охранный корпус:
 Русский охранный корпус (Русский корпус, Русский корпус в Сербии) — организация профашистских коллаборационистов из числа русских эмигрантов.
 Охранный корпус Финляндии — добровольная военизированная организация в Финляндии.